Агничное — название населённых пунктов в России:

 Агничное — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Агничное — деревня в Чернском районе Тульской области.